Luis Lloréns Torres (dichter) - Puerto Ricaans dichter en politicus, naamgever van onderstaande plaats
 Luis Lloréns Torres (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico